El término polar hace alusión a los polos y puede referirse a:

Geografía 
Polar, localidad de Wisconsin, Estados Unidos.
 Círculos polares: Círculo polar ártico y Círculo polar antártico.

Climatología 
Baja polar
Ciclón polar
Clima polar
Noche polar
Vórtice polar

Zoología 
Canis lupus arctos
Oso polar
Zorro polar

Ciencias 
Aminoácido neutro no polar
Célula polar
Molécula polar
Polar (satélite)
Recta polar

Misceláneo 
Premio de Música Polar
 La Polar, cadena de tiendas chilena.
Polar (tela): tela sintética para ropa de abrigo o deportiva.
Cuello polar
Diagrama polar
 Aurora polar
 Estrella polar
Empresas Polar
Así como sus filiales:
 Alimentos Polar
 Cervecería Polar

O los productos de esta última:

 Cerveza Polar
 Polar Ice. 
Maltín Polar

Otros 

Polar, personaje de videojuegos.
Polar, (Ice Bear en su versión original), uno de los tres protagonistas de la serie de animación We Bare Bears.